Petasiger är ett släkte av plattmaskar. Petasiger ingår i familjen Echinostomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Petasiger